

Religion 
 Les orishas sont des divinités afro-américaines originaires des traditions religieuses yoruba, en Afrique ;
 Les orixás est le nom porté au Brésil par les orishas vénérés dans le candomblé ;
 les [[santeria#Les principaux Orishas|orishas de la santeria]] sont très proches des orixás du candomblé, mais en diffèrent cependant sur de nombreux points. 
 Les lwas du vaudou présentent des similitudes avec les orishas, mais sont principalement marqués par les religions du Dahomey et de Guinée.

Musique 
 Orishas est un groupe de musique cubain par référence aux précédents.

Plante 
 Orixa est une plante appartenant à la famille des Rutaceae.

Géographie 
 L’Orissa est un État de l'Inde.